Мизо:
 Приставка  — «ненависть, отвращение, грязь», составная часть сложных слов, например:
 Мизантропия
 Мизогиния
 Мизология
 Мизопедия
 Мизофобия
 Мизо — народность, проживающая в северо-восточной части Индии, преимущественно в штате Мизорам
 Мизо — язык, на котором говорят представители народа мизо в штате Мизорам (Индия), штате Чин (Мьянма), восточных районах Бангладеш
 Мизо — горы в Юго-Восточной Азии

 См. также
 Мисо — японская соевая паста